

Személyek
 Oliver Cromwell, angol hadvezér
 Thomas Cromwell, angol politikus pap

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Cromwell (Alabama)
 Cromwell (Connecticut)
 Cromwell (Indiana)
 Cromwell (Iowa)
 Cromwell (Kalifornia)
 Cromwell (Minnesota)
 Cromwell (Oklahoma)
 Cromwell (Washington)

 Egyesült Királyság
 Cromwell (Nottinghamshire)

 Új-Zéland
 Cromwell (Otago)

Hadsereg
Cromwell harckocsi